Montferrat steht für:

 Montferrat (Isère), französische Gemeinde im Département Isère
 Montferrat (Var), französische Gemeinde im Département Var
 Markgrafschaft Montferrat (italienisch: Monferrato), ehemalige Markgrafschaft im Piemont

Montferrat ist der Name folgender Herrscher:
 Demetrius von Montferrat (1205–1230), König von Thessaloniki
 Konrad (Montferrat) (um 1146–1192), Markgraf von Montferrat